

Geografia 
Canosa di Puglia – comune italiano in provincia di Barletta-Andria-Trani
Canosa Sannita – comune italiano in provincia di Chieti

Persone 
 Rodrigo Canosa – calciatore uruguaiano
 Romano Canosa (1935-2010) – magistrato e storico italiano

Pagine correlate

 Canossa (disambigua)